Thomas David "Tom" Heaton (ur. 15 kwietnia 1986 w Chester) – angielski piłkarz występujący na pozycji bramkarza w Manchesterze United. Reprezentant Anglii. Uczestnik Mistrzostw Europy 2016.

Kariera klubowa 
Od najmłodszych lat Heaton grał w Manchesterze United. Pierwszy raz znalazł się w składzie 13 marca 2007, gdy był zmiennikiem Tomasza Kuszczaka. Na początku sezonu 2005/2006 został wypożyczony do Swindon Town. Rozegrał tam czternaście spotkań, po czym na tej samej zasadzie trafił do Royal Antwerp FC. W barwach nowego klubu nie wystąpił jednak w ani jednym meczu. 23 maja 2008 roku Heaton został wypożyczony do Cardiff City. w sierpniu 2009 roku trafił natomiast do Queens Park Rangers, a w listopadzie do Rochdale. 1 lipca 2010 podpisał nowy kontrakt z drużyną Cardiff City, w której już wcześniej występował na zasadzie wypożyczenia. W 2013 roku przeniósł się do Burnley. W sezonie 2014/15 wraz z klubem uzyskał awans do Premier League. W sezonie 2015/16 został kapitanem tej drużyny. Od 2019 roku do 2021 roku zawodnik Aston Villi.

2 lipca 2021 roku po 11 latach ponownie związał się dwuletnią umową z opcją przedłużenia o kolejny rok z Manchesterem United. W klubie zadebiutował 8 grudnia 2021 roku w zremisowanym 1:1 meczu przeciwko BSC Young Boys, zmieniając w 67 minucie spotkania Deana Hendersona.

Kariera reprezentacyjna 
27 maja 2016 zadebiutował w reprezentacji Anglii w wygranym 2:1 meczu z Australią.

Statystyki kariery 
 (aktualne na 1 lutego 2023)

Sukcesy 
 Manchester United
 Puchar Ligi: 2022/2023

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Reprezentanci Anglii w piłce nożnej
Piłkarze Wrexham A.F.C.
Piłkarze Manchesteru United
Piłkarze Swindon Town F.C.
Piłkarze Royalu Antwerp FC
Piłkarze Cardiff City F.C.
Piłkarze Queens Park Rangers F.C.
Piłkarze Rochdale A.F.C.
Piłkarze Wycombe Wanderers F.C.
Piłkarze Bristol City F.C.
Piłkarze Burnley F.C.
Piłkarze Aston Villa F.C.
Urodzeni w 1986
Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2016